André Lesort (1876-1960), archiviste et historien français
 Paul-André Lesort (1915-1997), romancier français, fils du précédent
 Valérie Lesort, plasticienne française.